Серия A 1995/1996 — 64-й сезон чемпионата Италии по футболу. Начался 27 августа 1995 года, завершился — 12 мая 1996 года. Чемпионом стал «Милан».

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона

1995/1996
Футбол в Италии в 1995 году
Футбол в Италии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996